Персія (Persia) — власна назва.

Топоніми

Персія — стара назва Ірану.
 Персія, або Перська імперія — старі назви держав на теренах Ірану.
 Імперія Ахеменідів (550—330 до н.е.).
 Парфянське царство (250 до н.е. — 227).
 Держава Сасанідів (226—651).
 Сефевідська держава (1502—1722)
 Афшаридська держава (1736—1796)
 Каджарська держава (1789—1925)
 Шахський Іран (1925—1979)

Персія (Айова) — місто.
 Персія (Нью-Йорк) — місто.